Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Манчестер Сити» с 1891 года (когда клуб, в то время известный под названием «Ардуик», впервые принял участие в розыгрыше Футбольного альянса) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Статистика выступлений клуба в региональных (например, Кубке Ланкашира и Кубке Манчестера и окрестностей) и молодёжных турнирах не включена в данный список.

История  

Футбольный клуб был основан в 1880 году под названием «Уэст-Гортон (Сент-Маркс)» (. В 1887 году клуб изменил название на «Ардуик» (). В первой половине 1880-х годов ещё не существовало организованных лиг и чемпионатов, клубы проводили между собой «товарищеские» матчи, а также принимали участие в кубковых турнирах на выбывание. Информации по матчам клуба до 1891 года практически нет. В 1890 году клуб впервые принял участие в Кубке Англии, но снялся во втором квалификационном раунде. В следующем сезоне клуб вступил в Футбольный альянс, а в 1892 году был избран во Второй дивизион Футбольной лиги. В 1894 году клуб изменил название на «Манчестер Сити».

В 1899 году «Манчестер Сити» впервые вышел в высший дивизион (тогда он назывался Первый дивизион Футбольной лиги). С тех пор «Сити» ещё 22 раза перемещался между дивизионами (выбывал в дивизионы ниже или выходил в дивизионы выше), однако большую часть своей истории клуб провёл в высшем дивизионе.

С момента своего основания «Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии (дважды выиграв Первый дивизион и четырежды — Премьер-лигу), шесть раз становился обладателем Кубка Англии, шесть раз выигрывал Кубок Футбольной лиги и единожды выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА.

Список сезонов 
Легенда

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Клубная статистика на сайте MCFCStats.com 
 Сезоны клуба на сайте BlueMoon-MCFC.co.uk 
 Основные результаты клуба на сайте FCHD.info 

 

 
ФК «Манчестер Сити»
Манчестер Сити